Sakarya steht für:
 Sakarya, Provinz der Türkei
 Sakarya (Fluss), Fluss in der Türkei
 Sakarya (Schiff), brachte gefährdete Juden 1940 aus Rumänien nach Palästina
 Sakarya, türkischer Name des Ortes Kouklia auf Zypern